Denumirea de moldoveni se poate referi la:

Populații 

Moldoveni, anume:
 potrivit dreptului internațional, cetățenii Republicii Moldova indiferent de originea, limba sau etnia lor;
 potrivit dreptului României, o parte din poporul român (definit prin vorbirea limbii daco-române), anume aceea originară din teritoriile fostului Principat al Moldovei, pe ambele maluri ale Prutului;
 potrivit dreptului fostelor republici unionale sovietice (cu excepția celor trei țări baltice) inclusiv Republica Moldova, vorbitorii limbii daco-române, cetățeni ai statelor din fosta URSS, uneori ziși și  « basarabeni », « bucovineni » sau « transnistreni », socotiți conform definiției sovietice și post-sovietice ca o « etnie diferită de Români », deci diferită inclusiv de locuitorii băștinași din Moldova dintre Carpați și Prut (vezi și articolul « Controversa identitară în Republica Moldova »).

Localități 

Baurci-Moldoveni, în raionul Cahul, Republica Moldova
Dobrovăț-Moldoveni, în județul Iași, România
Moldoveni, în județul Ialomița, România
Moldoveni, în județul Neamț, România
Moldoveni, în județul Teleorman, România.

Vezi și 

Moldova (dezambiguizare)
Moldovița (dezambiguizare)

Toponime românești